Ocean Beach peut désigner :
 Ocean Beach, un quartier du nord-ouest de la ville américaine de San Diego ;
 Ocean Beach, une plage qui longe la côté ouest de San Francisco ;
 Ocean Beach, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Ocean Beach, le quatrième album du groupe les Red House Painters.